Franzoni (pron. franʒóni) è un cognome di lingua italiana.

Origine e diffusione
Franzoni è attualmente un cognome tipico della zona compresa tra le provincie di Brescia, Mantova e Reggio Emilia. 

Come altri cognomi di uguale matrice (Franzin, Franzini-Franzino, Franzon, Franzone, Franzosi-Franzoso) dovrebbero tutti derivare da soprannomi originati dall'identificatore etnico franzino, franzone o franzoso cioè "francese", "originario della Francia".

Araldica
Nell'Archivio Storico Araldico Italiano sono presenti due famiglie Franzoni:
 Franzoni, antica e nobile casata genovese, presente in Genova dal XV secolo, che fu decorata con il titolo di marchesi. Probabilmente proveniva dall'area Comasco-Ticinese corrispondente all'attuale Svizzera italiana, e si trasferì nella Riviera di Levante, pare a Rapallo. Da qui si spostò definitivamente a Genova. I Franzoni sono, tra le famiglie nobili, nel 1528, aggregati a due dei 28 alberghi nobiliari istituiti dalla Riforma di Andrea Doria, quello degli Spinola e quello degli Interiano. In seguito la famiglia la si trova iscritta al Liber Civitatis. Molti suoi membri sono ricordati dagli Annali della Repubblica. Tra questi i seguenti:
 Giacomo Franzoni, che nel 1498 fa prigioniero in Riviera il Lavagnino.
 Matteo Franzoni (1682-1767) il doge biennale, dal 1758 al 1760, cugino stretto di Paolo Gerolamo Franzoni
 Giacomo Franzoni, giureconsulto e vescovo di Camerino morto il giorno di quest'ultima nominato (18 dicembre 1697) e .
 Paolo Gerolamo Franzoni, zio dell'omonimo nipote, abate, che leò la sua biblioteca ai Missionari urbani di San Carlo.
 Domenico Franzoni, padre di Paolo Gerolamo, combatté contro i Turchi per gli Asburgo ed espugnò Buda. Il Consiglio dei Generali in quell'occasione lo scelse per andare ad offrire al papa Innocenzo XI lo stendardo nemico, strappato ai Turchi durante la battaglia. Domenico morì a Vienna verso il 1730.
 Paolo Gerolamo Franzoni (1708-1778), figura di primo piano nel mondo cattolico e intellettuale genovese del Settecento fondatore, tra l'altro, della Congregazione degli Operai Evangelici e della Biblioteca Franzoniana

 Franzoni, antica e nobile casata trentina che fu decorata con il titolo di nobili.
 Franzoni sono attestati anche in Val Camonica (Fransù in lingua camuna) nel XVI secolo come importante famiglia, soprattutto a Borno e Ossimo. Un ramo di questa famiglia si spostò dalla Val Camonica in Veneto e precisamente a Bassano del Grappa.
 Franzoni, nobile casata di Bassano del Grappa il cui stemma araldico è citato nel Blasonario de la Consanguinidad Ibérica (p. 188) e così descritto: "Terciado en banda; lo alto de gueles, la banda de plata y lo bajo de sable. Jefe de oro con un àguila de sable".

Altri progetti

Collegamenti esterni

Cognomi italiani